Knigge steht für:
 Über den Umgang mit Menschen, das Hauptwerk von Adolph Knigge (1788)
 ein Benimmbuch („ein Knigge“) für Umgangsformen
 Knigge (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht

Knigge ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Freiherr Knigge (1752–1796), deutscher Schriftsteller
 Almuth Knigge (1967–2017), deutsche Journalistin
 Andreas C. Knigge (* 1957), deutscher Autor, Comic-Experte
 Arnold Knigge (* 1948), Jurist und Staatsrat
 Friedrich Knigge (1900–1947), deutscher Psychiater und NS-Euthanasietäter
 Friedrich Ulrich von Knigge (1618–1683), kaiserlicher Obrist
 Georg Ernst von Knigge (1651–1705), kurbrandenburgischer Amtshauptmann
 Jobst Knigge (* 1944), deutscher Journalist und Historiker
 Jobst Knigge (Filmemacher) (* 1967), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Jobst Hilmar von Knigge (1605–1683), deutscher Soldat
 Kristjan Knigge (* 1972), dänisch-britischer Filmemacher
 Magnus Knigge (* 1974), deutscher Bobfahrer
 Margarethe Knigge, Überlebende der Hexenverfolgung in Neustadt am Rübenberge (1572/73)
 Maximilian Friedrich Casimir von Knigge (1653–1721), deutscher Adliger und kurländischer Oberhofmarschall
 Moritz Freiherr Knigge (1968–2021), deutscher Unternehmensberater und Autor
 Otto Knigge (1835–1883), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Philippine Freiin Knigge (1775–1841), Schriftstellerin und Aphoristikerin
 Rolf Peter Knigge (1951–1990), bürgerlicher Name des Schlagersängers Tony Holiday
 Ursula Knigge (1930–2010), deutsche Klassische Archäologin
 Volkhard Knigge (* 1954), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Wilhelm Freiherr Knigge (1863–1932), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Wilhelm Knigge (Willy Knigge) (1906–1995), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (KPD)
 Wolfgang Knigge (1920–2012), deutscher Forstwissenschaftler und Holzwissenschaftler

Siehe auch: